L'édition  féminine 2022 du tournoi de tennis d'Eastbourne se déroule du 19 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 500.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes britanniques du tennis décident de bannir les joueurs de Russie et de Biélorussie des tournois en Grande-Bretagne.

Forfaits 
  Danielle Collins, remplacée par  Zheng Qinwen
  Leylah Fernandez, remplacée par  Marta Kostyuk
  Coco Gauff, remplacée par  Heather Watson
  Sofia Kenin, remplacée par  Magdalena Fręch
  Anett Kontaveit, remplacée par  Dayana Yastremska
  Ons Jabeur, remplacée par  Viktoriya Tomova
  Jessica Pegula, remplacée par  Camila Osorio
  Mayar Sherif, remplacée par  Marie Bouzková
  Zhang Shuai, remplacée par  Rebecca Marino
  Clara Tauson, remplacée par  Panna Udvardy
  Markéta Vondroušová, remplacée par  Maryna Zanevska

Pendant le tournoi 
On note le retour en tournoi de Serena Williams, presque un an après son dernier match sur le circuit au tournoi de Wimbledon 2021. À 40 ans, elle s'aligne en double avec Ons Jabeur, numéro 3 mondiale en simple. La paire déclare forfait en demi-finale, la Tunisienne étant blessée au genou.

Lauréates 
Petra Kvitová remporte son  titre en carrière contre la tenante du titre Jeļena Ostapenko sur le score 6-3, 6-2.

Aleksandra Krunić et Magda Linette remportent le titre en double en ne gagnant que deux matchs puisqu'elles bénéficient de deux forfaits de suite lors des demi-finales et de la finale.

Primes et points 

En simple, pour les joueuses exemptées de , une élimination au  ne rapporte qu'un point au classement WTA.Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne (ATP 2022)
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Eastbourne
Tennis en Angleterre en 2022
Tennis en juin 2022